

Persone 
Carlo Scorza – politico e giornalista
Enzo Scorza – calciatore
Gaetano Scorza – matematico
Manuel Scorza – scrittore e politico
Sinibaldo Scorza – pittore

Altro 
Scorza – tipo di corteccia detta anche ritidoma
Scorza – ingrediente per gli alimenti